Dessa stjärnor ligger högst 10 parsec (32,6 ljusår) från solen.

De närmaste ljusa stjärnorna